Casimir I van Polen, hertog van Polen (1039-1058)
 Casimir I van Pommeren, hertog van Pommeren (ca. 1155-1180)
 Casimir I van Opole, hertog van Opole (1211-1230)
 Casimir I van Koejavië, hertog van Koejavië en Sieradz-Łęczyca (1233-1267)
 Casimir I van Teschen, hertog van Teschen (ca. 1315-1358)
 Casimir I van Mazovië, hertog van Mazovië (1345-1355)
 Casimir I van Auschwitz, hertog van Auschwitz (1414-1434)